La magnifica ossessione – film di Douglas Sirk del 1954
La magnifica ossessione – titolo di alcune maratone cinematografiche della Rai